Fayetteville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten, benannt nach Marquis de La Fayette (1757–1834), einem französischen General im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg:

 Fayetteville (Alabama)
 Fayetteville (Arkansas)
 Fayetteville (Georgia)
 Fayetteville (Illinois)
 Fayetteville (Indiana)
 Fayetteville (Missouri)
 Fayetteville (New York)
 Fayetteville (North Carolina)
 Fayetteville (Ohio)
 Fayetteville (Pennsylvania)
 Fayetteville (Tennessee)
 Fayetteville (Texas)
 Fayetteville (West Virginia)
 Fayetteville Township (Arkansas)
 Fayetteville Township (Illinois)

Siehe auch:
 Fayette